Касяненко Андрій Іванович — український науковець, авіаконструктор, викладач Київського Політехнічного Інституту.
 Касяненко Віталій Васильович (1992—2022) — капітан Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Касяненко Григорій Іванович — український громадсько-політичний діяч, авіаконструктор.
 Касяненко Євген Іванович — український громадсько-політичний діяч, авіаконструктор, журналіст.
 Касяненко Іван Іванович — український радянський державний діяч, авіаконструктор, ректор Київського сільськогосподарського інституту.
 Касяненко Матвій Мусійович — український інженер, військовий і громадський діяч, сотник Армії УНР.

Див. також 
 Касьяненко
 Косьяненко